Orpington steht für:

 Orpington (London), einen Stadtteil von London, früher zu Kent gehörig
 Orpington (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Orpington (Automarke), eine britische Automobilmarke (1920–1924)
 Orpington (Huhn), eine Hühnerrasse
 Zwerg-Orpington, eine Hühnerrasse
 Orpingtonenten, eine Rasse der Hausenten